Castelblanco ist der Familienname der folgenden Personen:

 José Castelblanco (* 1969), kolumbianischer Radrennfahrer